Оливер Джеймс Хадсон (; 1 июня 1980 года, Оттершоу, Англия, Великобритания) — английский музыкант, певец, поэт-песенник, актёр.

Биография 
В 18 лет Оливер Джеймс заработал денег на самые крутые кроссовки во всей округе, работая на кухне в пабе своего отца, в английской деревне Клаверинг, являющейся частью графства Эссекс. Вырос в Великобритании, в городе Отершоу.

Карьера 
В течение 2002 года Оливер был участником формирующегося бой-бэнда. Первым появлением Джеймса на экране была эпизодическая роль в короткометражном фильме School’s Out (2002); потом появился в 2003 году в одном из эпизодов в сериале The Afternoon Play. Окончил Гилфордскую школу актёрского мастерства. Оставив группу он переехал в Лос-Анджелес и снялся в американской романтической комедии Чего хочет девушка, где он исполнил роль Яна Уоллеса. Специально для роли в фильме Джеймс учился играть на гитаре и исполнил две песни Long Time Coming и Greatest Story Ever Told, являющиеся саундтреками к фильму. В 2004 году выходит картина Суперзвезда с его участием. Следующая его роль — студент юридического факультета в сериале The Innocence Project. В 2009 году вышел фильм Трое в каноэ 2: Зов природы, где Оливер исполнил главную роль.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Гилфордской школы актёрского мастерства